Тама́ра Дми́триева:
 Дмитриева, Тамара Викторовна (род. 1935) — советский и российский скульптор. 
 Дмитриева, Тамара Николаевна (1926—1985) — советская и российская актриса дубляжа.